

Wydarzenia 

 22 maja – flota bizantyńska zdobyła i zniszczyła egipskie miasto Damietta u ujścia Nilu.

Zmarli 
 Guishan Lingyou - chiński mistrz chan, założyciel szkoły guiyang (ur. 771)

853